Stati Uniti d'America
 Munford – census-designated place della Contea di Talladega, Alabama
 Munford – città della Contea di Tipton, Tennessee
 Sport
 Thayer Munford — giocatore di football americano